Oichten ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Oichten (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Oichten (Salzach) (auch Oichtenbach), rechter Zufluss der Salzach bei Oberndorf, Salzburg-Umgebung, Land Salzburg